Військово-Повітряні Сили Республіки Корея (ROKAF; ; Ханча: 大韓民國 空軍; Нова латинізація: Daehanminguk Gong-gun) — один з видів збройних сил Республіки Корея. Призначений для захисту державних інтересів Південної Кореї у повітрі. ВПС Південної Кореї налічують близько 450 бойових літаків.

Історія  
Військово-повітряні сили Південної Кореї були створені 1 жовтня 1949 року. До початку Корейської війни в червні 1950 року вони мали всього 20 літаків. Вже в ході війни були отримані винищувачі-бомбардувальники F-51 «Мустанг» .

Після війни ВПС Південної Кореї продовжували розвиватися і в червні 1955 року отримали свої перші реактивні літаки — F-86 «Сейбр». У 1965 році на озброєння надійшли надзвукові винищувачі F-5A «Фрідом Файтер», а в 1969 — винищувачі-бомбардувальники F-4 «Фантом» II. Завдяки закупівель авіатехніки в США Південна Корея зуміла створити сучасні військово-повітряні сили, чисельність яких на 2012 рік становила 65 тис. Осіб. З 1997 року в Академію ВПС зараховуються курсанти-жінки.

Розпізнавальні знаки

Примітки 

Корея
Збройні сили Південної Кореї